Sezon Liiga rozegrany został na przełomie 2018 i 2019 jako 44. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Obrońcą tytułu była drużyna Kärpät, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała Tappara 4:2.

Sezon zasadniczy 

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach fińskiej ligi hokejowej w sezonie 2018/2019 składała się z czterech rund. Rozpoczęła się 16 marca 2019, a zakończyła 4 maja 2019. Sześć pierwszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozegrały rundę kwalifikacyjną do fazy play-off w rywalizacji do dwóch zwycięstw. W ćwierćfinale, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego zmierzyła się z najniżej rozstawionym zwycięzcą rundy kwalifikacyjnej, wicemistrz sezonu zasadniczego zagrał z wyżej rozstawioną drużyną rundy kwalifikacyjnej, pozostałe drużyny walczyły według klucza: 3-6 i 4-5. Drużyna, która zajmie wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca sezonu zasadniczego zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Od ćwierćfinałów do finałów serie rozgrywane są w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 3 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: drugi, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Wyjątkiem jest walka o trzecie miejsce, bowiem brązowego medalistę sezonu wyłania jeden mecz, którego gospodarzem jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym.

 Runda kwalifikacyjna 
 Lukko (7) - JYP (10) 2:1 (5:1, 1:4, 4:1)
 Ilves (8) - SaiPa (9) 2:1 (3:2 d., 2:3 d., 4:2)

 Runda play-off 

4 maja 2019 gola przesądzającego o mistrzostwie, w siódmym meczu finałów meczu HPK – Kärpät (2:1) zdobył Markus Nenonen (czas gry 75:24 w dogrywce).

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Kärpät
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: HPK
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Kärpät
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Kärpät

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Malte Strömwall (KooKoo) – 30 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Oliwer Kaski (Pelicans) - 19 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Malte Strömwall (KooKoo) – 57 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Nicklas Lasu (Kärpät) +35
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Oliwer Kaski (Pelicans)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Otto Paajanen (HPK)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Ville Leskinen (Kärpät)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Veini Vehviläinen (Kärpät)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Oliwer Kaski (Pelicans)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Kristian Kuusela (Tappara)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Kaapo Kakko (TPS)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Veini Vehviläinen (Kärpät)
 Obrońcy: Oliwer Kaski (Pelicans), Petteri Nikkilä (HPK)
 Napastnicy: środkowy Justin Danforth (Lukko), skrzydłowi Ville Leskinen (Kärpät), Malte Strömwall (KooKoo)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Mikko Manner (Kärpät)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Hokej na lodzie w Finlandii
2018 w hokeju na lodzie
2019 w hokeju na lodzie
2018 w Finlandii
2019 w Finlandii